Le prix Bartholdi a été décerné pour la première fois en 2001 à Colmar. Il doit son nom au sculpteur Auguste Bartholdi (1834-1904) né à Colmar dont l'œuvre la plus célèbre est la Statue de la Liberté à New York, offerte en 1886 par la France aux États-Unis pour célébrer l'amitié franco-américaine.

Mission 
Le Prix Bartholdi a pour objectif de :
 Promouvoir l'orientation internationale des filières commerciales de la région du Rhin supérieur

Le Prix Bartholdi souhaite sensibiliser les étudiants aux besoins importants des entreprises alsaciennes, suisses et badoises en collaborateurs possédant une vraie compétence linguistique et interculturelle. Son but est de contribuer à l'internationalisation des études et des formations professionnelles dans la région du Rhin supérieur, en récompensant les meilleurs rapports de stage effectués à l'étranger.
En 2019, un nouveau concours voit le jour : "mon expérience transfrontalière en 180 secondes". Ce concours a pour but d'encourager les jeunes de moins de 25 ans à effectuer une première expérience professionnelle à l'étranger : stage, formation par alternance, emploi saisonnier, apprentissage.

 Encourager la création de cursus binationaux ou trinationaux dans la région du Rhin supérieur

Jusqu'en 2016, un prix était décerné à une équipe pédagogique qui a pris l'initiative de créer un cursus transfrontalier. Ce prix souligne l'importance de ces cursus pour la région du Rhin supérieur et encourage la création de nouvelles formations universitaires binationales ou trinationales.

 Mettre à l'honneur des personnalités du monde économique, politique, universitaire et artistique pour leur engagement transfrontalier

En décernant un prix d'honneur, le Prix Bartholdi souhaite, chaque année, rendre hommage à une personnalité qui, par son action et son engagement, a contribué au développement de la coopération transfrontalière au bénéfice des générations futures.

Lauréats

Prix étudiants 
Chaque année, le prix Bartholdi organise le concours du meilleur rapport de stage des filières commerciales de la Région métropolitaine du Rhin supérieur.

Critères retenus pour la sélection des rapports de stage :
 le degré de réalisation de l’objectif du stage, clairement explicité au préalable
 la clarté et la concision du texte, permettant au lecteur de bien comprendre ce qui est exposé et proposé
 l'ouverture sur le pays, l'intégration culturelle.

Prix d'honneur 2001-2019 
 2019 : Biovalley trinational, qui comprend Alsace Biovalley, Biovalley Deutschland et Biovalley Basel
 2018 : Willi Liebherr (président du conseil d'administration de Liebherr)
 2017 : les porteurs du Museums-PASS-Musées trinational
 2016 : Les porteurs du projet de l'Université du Rhin supérieur, Eucor – Le Campus européen
 2015 : Guy Morin (premier maire de Bâle)
 2014 :  Roland Mack (cofondateur d'Europa-Park)
 2013 : Anne Leitzgen (présidente de la Société alsacienne de meubles, Cuisines Schmidt et Cuisinella)
 2012 : Martin Herrenknecht (fondateur du groupe international Herrenknecht, Schwanau, Bade-Wurtemberg)
 2011 : Georg Herbert Endress (fondateur du groupe international Endress+Hauser, Reinach, Suisse) À titre posthume
 2010 : Charles Buttner (président du Conseil Général du Haut-Rhin)
 2009 : Lothar Späth (ancien Ministre-Président du Bade-Wurtemberg)
 2008 : Wolfgang Schäuble(ministre allemand de l'Intérieur)
 2007 : Peter Gloor (président d'honneur de la Regio Basiliensis, Suisse)
 2006 : Tomi Ungerer (artiste alsacien)
 2005 : Annette Schavan (ministre de l'Éducation et de la Recherche, Allemagne)
 2004 : Noëlle Lenoir (ministre déléguée aux Affaires Européennes, France)
 2003 : Jean-Paul de Gaudemar(ancien recteur de l'Académie de Strasbourg, France)
 2002 : Wolfgang Jäger (recteur de l'université Albert-Ludwig, Fribourg en Brisgau, Allemagne)
 2001 : Klaus Schulze (director of Sales and General Manager of Business Advancement, Timken, Colmar) à titre posthume.

Cursus binationaux ou trinationaux 
 2016 : Le projet Université du Rhin supérieur, Eucor campus européen 
 2015 : Projet Modèle des Nations unies (Duale Hochschule Baden-Württemberg Lörrach) 
 2014 : Cursus binational «Regio Chimica» (Université de Haute-Alsace de Mulhouse, Albert-Ludwigs Universität Freiburg) 
 2013 : Cursus trinational « Information Communication Systems » (Université de Haute Alsace (Mulhouse), Fachhochschule Nordwestschweiz (Windisch), Hochschule Furtwangen) 
 2012 : Cursus trinational « Génie Électrique et Informatique Industrielle » (Institut Universitaire de Technologie de Haguenau, Hochschule Offenburg, Haute École ARC Neuchâtel)
 2011 : Cursus trinational « International Business Management » (Université de Haute Alsace [site Colmar], Duale Hochschule Baden-Württemberg Lörrach et Hochschule für Wirtschaft FHNW [Bâle])
 2010 : Cursus trinational « Joint Master in Neuroscience » (Universités de Strasbourg, Freiburg et Bâle)
 2009 : Projet trinational « Ecole Virtuelle d'Architecture du Rhin Supérieur » (Universités de Freiburg, Karlsruhe, E. N. S. A. Strasbourg, Fachhochschule Nordwestschweiz Basel, Hochschulen Karlsruhe, Konstanz, Nürtingen et Rapperswil)
 2008 : Cursus binational « Master de Journalisme franco-allemand » (Universités de Strasbourg (CUEJ) et de Freiburg (Frankreich-Zentrum))
 2007 : Cursus trinational « Eucor Master en Droit » (Universités de Strasbourg, Bâle et Freiburg)
 2006 : Formation transfrontalière d'enseignants (Université de Haute Alsace (Mulhouse), IUFM d'Alsace à Guebwiller, Pädagogische Hochschule Freiburg et Staatsseminare Lörrach et Offenburg).
 2005 : Cursus trinational en Génie civil (IUT Strasbourg – Université Robert Schuman, Hochschule Karlsruhe et Fachhochschule beider Basel).
 2004 : Cursus trinational « Management de projet en Mécatronique » (Université de Haute-Alsace, Fachhochschule beider Basel et Berufsakademie Lörrach)
 2003 : Formation trinationale en Biotechnologie (Universités de Bâle, Strasbourg, Freiburg et Karlsruhe)

Liens 
 

Bartholdi
Culture dans le Haut-Rhin
Colmar
Auguste Bartholdi